Бородавчатые рыбы-клоуны () — род морских лучепёрых рыб семейства клоуновых. Эти рыбы проводят большую часть своей жизни на дне на глубине от 20 до 100 м. Они встречаются в тропических и субтропических водах всего мира. Засадные хищники, имеют «приманки», которыми двигают, чтобы привлечь добычу. Не имеют экономического значения, разве что иногда продаются как аквариумные рыбки.

Виды 
Род включает 11 видов:
 Antennarius biocellatus G. Cuvier, 1817
 Antennarius commerson Lacépède, 1798
 Antennarius hispidus Bloch & J. G. Schneider, 1801
 Antennarius indicus L. P. Schultz, 1964
 Antennarius maculatus Desjardins, 1840
 Antennarius multiocellatus Valenciennes, 1837
 Antennarius pardalis Valenciennes, 1837
 Antennarius pauciradiatus L. P. Schultz, 1957
 Antennarius pictus G. Shaw, 1794
 Antennarius randalli G. R. Allen, 1970
 Antennarius striatus G. Shaw, 1794

Примечания 

Клоуновые